Prato – miasto i gmina we Włoszech
 Prato Centrale – stacja kolejowa w Prato
 Diecezja Prato – diecezja Kościoła rzymskokatolickiego we Włoszech
 Prowincja Prato – prowincja we Włoszech
 Firenze Porta al Prato – stacja kolejowa we Florencji
 Pasian di Prato – miejscowość i gmina we Włoszech
 Prato Calcio a 5 – włoski klub futsalowy z siedzibą w Prato
 Prato Carnico – miejscowość i gmina we Włoszech
 Prato-di-Giovellina – miejscowość i gmina we Francji
 Prato Sesia – miejscowość i gmina we Włoszech
 Prato-Tires – stacja kolejowa w Völs am Schlern, w regionie Trydent-Górna Adyga, we Włoszech